Ла Чија има више значења:

 Ла Чија (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Чија (Уизуко де лос Фигероа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику